Zkratka ODA nebo oda má více významů:

 óda – lyrický útvar

Osobní jména 
 Oda (jméno) – ženské jméno germánského původu
 Oda z Haldenslebenu – druhá manželka vládce Polska Měška I. a polská kněžna
 Oda Míšeňská – německá šlechtična, čtvrtá manželka vládce Polska Boleslava I., polská kněžna a první polská královna

Příjmení 
 klan Oda – klan v historii Japonska, jehož nejznámější představitel je Nobunaga Oda, daimjó
 Hiroyuki Oda – japonský zápasník

Zeměpis 
 Oda (Ghana) – město v Ghaně, plným názvem Akim Oda
 Oda (Japonsko) – město v Japonsku, na ostrově Honšú, v prefektuře Šimane
 Oda (hora) – hora v Súdánu, vysoká 2 259 m, jeden z vrcholků plošiny u Núbijské pouště, na východ od údolí Nilu
 Oda (planetka) – planetka (1144) Oda ze seznamu planetek 1001-1250

Organizace 
 Občanská demokratická aliance – bývalá česká pravicová politická strana fungující v letech 1990–2007
 Aliance pro budoucnost – česká politická strana založená v roce 2016, do roku 2021 nesla název  Občanská demokratická aliance 
 Official Development Assistance – oficiální rozvojová pomoc

Počítače 
 Open Design Alliance – sdružení pro standardy CAD
 Open Document Architecture – standard architektury složených dokumentů

Reference

Externí odkazy 
 

Zkratky